Hochstrate ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hochstrate (* 1968), deutscher Badmintonspieler
 Lutz Hochstrate (bl. 1964–1977), Schauspieler
 Philip Hochstrate (* 1977), deutscher Fusion- und Jazzmusiker
Siehe auch:
 Hochstraate
 Hochstraten
 Hochstraaten